Polonia ist der Nachname von
 Louis Polonia (1935–2005), französischer Fußballspieler
 John Polonia (1968–2008), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Mark Polonia (* 1968), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler

Polonia steht für
 Polonia, lateinischer Name für Polen
 Polonia, die polnische Diaspora
 die nationale Personifikation Polens, siehe Polonia (Nationalallegorie)
 (1112) Polonia, Asteroid
 Polonia (Schiff, 1995), ein Fährschiff der Unity Line

polnische Fernsehsender
 Polonia 1
 TV Polonia

Siehe auch:
 Air Polonia (Fluggesellschaft)
 Flughafen Polonia (Medan)
 Hotel Polonia (Warschau)
 Konwent Polonia (Studentenverbindung)
 Miss Polonia
 Orden Polonia Restituta
 Poloni (Begriffsklärung)
 Polonia Bydgoszcz (Sportverein)
 Polonia Bytom (Sportverein)
 Polonia-Express, Filmtitel
 Polonia Minor (Region)
 Polonia Warschau (Sportverein)
 Polonium (Element)